Comparsa puede referirse a:

 Comparsa, agrupación carnavalesca que sale a la calle a interpretar su música.
 Figurante o extra, en el teatro y el cine.
 Comparsa, sociedades constituidas para participar en la recreación festiva de las batallas y luchas entre moros y cristianos.

Enlaces externos